Sierra de Guadalupe – inna nazwa gór Sierra de Villuercas
 Sierra de Guadalupe – stacja metra w Madrycie